Власівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Власівська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район
 Власівська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район